Gallart ist der Nachname folgender Personen:

 David Gallart, spanischer Filmeditor
 Doris Gallart (1936–2018),  deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Marta Soler Gallart, spanische Soziologin
 Philippe Gallart (* 1962), französischer Rugby-Union-Spieler